Le tournoi de tennis du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier III, se dispute à Acapulco du  au .

Amanda Coetzer remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Dementieva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer María José Martínez Sánchez et Anabel Medina Garrigues.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2001
Mexique
2001 au Mexique
Tennis en février 2001
Sport en mars 2001